Madonna est surtout connu pour être la forme italienne de , elle-même liée à Marie de Nazareth dans la religion chrétienne. 

L'une des autres acceptions courantes est le mononyme de « Madonna Louise Ciccone » dite Madonna.

Art religieux 

La , devenue  en français, est le nom donné à Marie de Nazareth et à certaines de ses représentations de Marie de Nazareth (principalement des Vierge à l'Enfant) :
 La Madonna Benois (« Madone Benois » ou « Madonna col Bambino ») : peut-être l'une des deux Madones commencées par Léonard de Vinci, comme il le dit lui-même, en .
 Les  :  titre italien de plusieurs peintures de la Renaissance.
Certains édifices religieux ont été nommés en hommage à la mère de Dieu.
  :
  : sanctuaire qui se trouve à Orselina près de Locarno, dans le canton du Tessin.

Localités en hommage à Marie de Nazareth 
  :
 Madonna : village dans la commune Langemark-Poelkapelle en Flandre-Occidentale.
 :
  : hameau des communes de Pinzolo et de Ragoli, dans un ensemble montagneux du Val Rendena, le lieu-dit compte environ 700 habitants.
 Madonna del Sasso : commune de la province du Verbano-Cusio-Ossola du Piémont.

Monde de la musique 

Dans le monde de la musique quand on parle de Madonna on parle de la chanteuse pop, née Madonna Louise Ciccone le  à Bay City, auteur-compositeur, productrice cinématographique et artistique, danseuse, actrice et femme d'affaires américaine.

Voir :
 Madonna : 1° album de la chanteuse Madonna sorti en 1983.
  (Madonna: Truth or Dare) : film-documentaire américain réalisé par Alek Keshishian sorti en 1991.

Ce nom peut aussi faire référence à :
 Madonna : 2ème album du groupe ...And You Will Know Us by the Trail of Dead sorti en 1999.
  : chanson des Beatles, principalement écrite par Paul McCartney, mais créditée Lennon/McCartney, et sortie en single en , avec The Inner Light en face B.
  : nom d'artiste de Stephen Gregory Bier Jr. (°, Fort Lauderdale en Floride), ancien claviériste du groupe Marilyn Manson, en hommage à Madonna et au tueur en série, John Wayne Gacy.

Divers 
 Madonna : film sud-coréen réalisé par Shin Su-won, sorti en 2015.
  : hôtel californien.

Voir aussi 
 Consulter la liste des  et .
 

Homonymie de titre